Prohlížeč může být:

 Prohlížeč souborů – počítačový program sloužící k zobrazení souborů v podobě srozumitelné pro člověka,
 Webový prohlížeč – prohlížeč webových stránek,
 Prohlížeč obrázků – počítačový program sloužící k prohlížení obrázků,
 Prohlížeč PDF – prohlížeč souborů ve formátu PDF,
 Prohlížeč (pracovník).